Пауки-бокоходы или неравноногие бокоходы, или пауки-крабы, или крабовые пауки (Thomisidae) — семейство пауков. Названы так из-за своей способности передвигаться боком. Первые две пары ног развернуты передними поверхностями вверх, заметно длиннее ног третьей и четвёртой пар. Многие пауки-бокоходы (например, Thomisus spp., Misumena spp.) проводят бо́льшую часть времени на цветах, поджидая добычу. Представители других родов (например, Xysticus spp.) встречаются на коре деревьев или в подстилке. Бокоходы не плетут паутины, и их видоизменённые передние ноги — главное орудие нападения. Пауки-бокоходы, как правило, имеют покровительственную окраску, порой совершенно сливаются с субстратом. Виды, обитающие на цветах, как правило, довольно ярко окрашены, те, что обитают на коре или на земле — серые или буроватые с узором из пятен. У ряда видов, обитающих на цветах, имеется по несколько цветовых морф. В мировой фауне 170 родов, более 2000 видов. Для человека не опасны.

Классификация 
В семействе пауков-бокоходов 175 родов с 2103 видами:
 Acentroscelus
 Acrotmarus
 Alcimochthes
 Amyciaea
 Angaeus
 Ansiea
 Aphantochilus
 Apyretina
 Ascurisoma
 Australomisidia
 Avelis
 Bassaniana
 Bassaniodes
 Boliscodes
 Boliscus
 Bomis
 Bonapruncinia
 Boomerangia
 Borboropactus
 Bucranium
 Camaricus
 Carcinarachne
 Cebrenninus
 Ceraarachne
 Cetratus
 Coenypha
 Coriarachne
 Corynethrix
 Cozyptila
 Cymbacha
 Cymbachina
 Cynathea
 Cyriogonus
 Deltoclita
 Demogenes
 Diaea
 Dietopsa
 Dimizonops
 Diplotychus
 Domatha
 Ebelingia
 Ebrechtella
 Emplesiogonus
 Epicadinus
 Epicadus
 Epidius
 Erissoides
 Erissus
 Felsina
 Firmicus
 Geraesta
 Gnoerichia
 Haedanula
 Haplotmarus
 Hedana
 Henriksenia
 Herbessus
 Heriaesynaema
 Heriaeus
 Heterogriffus
 Hewittia
 Hexommulocymus
 Holopelus
 Ibana
 Indosmodicinus
 Indoxysticus
 Iphoctesis
 Isala
 Isaloides
 Lampertia
 Latifrons
 Ledouxia
 Lehtinelagia
 Leroya
 Loxobates
 Loxoporetes
 Lycopus
 Lysiteles
 Massuria
 Mastira
 Mecaphesa
 Megapyge
 Metadiaea
 Micromisumenops
 Misumena
 Misumenoides
 Misumenops
 Misumessus
 Modysticus
 Monaeses
 Musaeus
 Mystaria
 Narcaeus
 Nyctimus
 Ocyllus
 Onocolus
 Ostanes
 Oxytate
 Ozyptila
 Pactactes
 Pagida
 Parabomis
 Parasmodix
 Parastrophius
 Parasynema
 Pasias
 Pasiasula
 Peritraeus
 Phaenopoma
 Pharta
 Pherecydes
 Philodamia
 Philogaeus
 Phireza
 Phrynarachne
 Physoplatys
 Pistius
 Plancinus
 Plastonomus
 Platyarachne
 Platythomisus
 Poecilothomisus
 Porropis
 Pothaeus
 Prepotelus
 Pseudamyciaea
 Pseudoporrhopis
 Pycnaxis
 Pyresthesis
 Reinickella
 Rejanellus
 Rhaebobates
 Runcinia
 Runcinioides
 Saccodomus
 Scopticus
 Sidymella
 Simorcus
 Sinothomisus
 Smodicinodes
 Smodicinus
 Soelteria
 Spilosynema
 Stephanopis
 Stephanopoides
 Stiphropella
 Stiphropus
 Strigoplus
 Strophius
 Sylligma
 Synaemops
 Synalus
 Synema
 Tagulinus
 Tagulis
 Takachihoa
 Talaus
 Tarrocanus
 Taypaliito
 Tharpyna
 Tharrhalea
 Thomisops
 Thomisus
 Titidiops
 Titidius
 Tmarus
 Tobias
 Trichopagis
 Ulocymus
 Uraarachne
 Wechselia
 Xysticus
 Zametopias
 Zametopina
 Zygometis

Некоторые виды: Lysiteles bhutanus, Misumena vatia, Oxytate bhutanica, Heriaeus hirtus.

Фото

Примечания

Литература 
 Тыщенко В. П. Сем. Thomisidae — пауки-бокоходы // Тыщенко В. П. Определитель пауков европейской части СССР. Л. Наука, 1971: с. 103—123.
 

Семейства паукообразных